Filette ima više značenja:
 Filette, Avellino
 Filette, Caserta
 Filette, Salerno